Richard Hüttig ist der Name folgender Personen:

* Richard Hüttig (Unternehmer) (1827–??), deutscher Fotoindustrie-Unternehmer
 Richard Hüttig (Widerstandskämpfer) (1908–1934), deutscher Widerstandskämpfer